Niemcy:
 Börde – powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Börde – były powiat w latach 1994–2007
 Hohe Börde – gmina samodzielna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde
 Hohe Börde – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Börde
 Niedere Börde – gmina samodzielna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Zobacz też:
 Bördeaue
 Bördeland
 Börde-Hakel
 Börde Lamstedt
 Wanzleben-Börde
 Westliche Börde